Genuine (film), een film van Robert Wiene
Genuine (album), een album van Stacie Orrico